L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 15 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Karen Khachanov remporte l'épreuve en simple, Austin Krajicek et Rajeev Ram celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Jérémy Chardy, du Portugais João Sousa et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par Ričardas Berankis, Evgeny Donskoy et Laslo Djere.

Lauréats 
Karen Khachanov remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Adrian Mannarino. Il s'agit de son  titre de la saison après celui de Marseille.

En double, Austin Krajicek et Rajeev Ram décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Max Mirnyi et Philipp Oswald. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Moscou
Sport en Russie en 2018
Tennis en octobre 2018
2018 à Moscou